Gila este un nume propriu care se poate referi la

Animale 

 Gila, gen de pește din familia Cyprinidae (sau familia crapului)
 Monstrul Gila, una dintre cele două specii cunoscute de șopârle veninoase
 Păstrăvul Gila, o varietate de păstrăv nativă sud-vestului Statelor Unite ale Americii
 Pupăza Gila, a species of woodpecker found in the Southwestern United States

Geografie

Statul  

 Expediția Gila (conform, Gila Expedition), un atac din 1857 îndreptat împotriva indienilor Quechan
 Gila River, un afluent al Fluviului Colorado tributary (New Mexico, Arizona)
 Localitatea Gila, 
 Gila Cliff Dwellings National Monument, un monument național din statul New Mexico
 Gila National Forest, pădure din statul New Mexico
 Gila Wilderness, zonă de drumețit din New Mexico

Statul  

 Comitatul Gila, statul 
 Localitatea Gila Bend, Arizona
 Gila River War Relocation Center din Arizona
 Comunitatea amerindienilor Gila River Indian Community, Arizona
 Gila Valley, Globe and Northern Railway 1894-1910
 Gila Pueblo Archaeological Foundation, cunoscută mai ales ca. Gila Pueblo (1928 - 1950)
 Gila Desert, nume obișnuit dat porțiunii deșertului Sonora din Arizona

Oameni 

 Nickname of Alberto Gilardino, an Italian footballer.
 Gila von Weitershausen, a German actress
 Gila is a Hebrew personal name that means "joy"
 Gila Katsav, Israel's first lady (2000-2007)
 Gila Almagor, an Israeli actress
 Gila Golan, a Polish-born actress who immigrated to Israel in the 1950s
 Miguel Gila, a Spanish actor

Nume proprii